— японская фамилия. Известные носители:
 Такигути, Дзюмпэй (настоящее имя Кохэй Такигути; 1931—2011) — японский сэйю и диктор.
 Такигути, Синтаро (1913—1971) — японский актёр немого кино, впоследствии советский радиоведущий.